Platycercus adscitus és una cotorra de la família dels psitàcids (Psittacidae) que habita zones boscoses i terres de conreu de l'est d'Austràlia, des del nord de Queensland cap al sud fins al nord-est de Nova Gal·les del Sud.

Referències 

Platycercus